Теропо́ды, или хищные динозавры  — клада ящеротазовых динозавров, традиционно рассматриваемая в ранге подотряда. Все тероподы перемещались на двух ногах, большинство — хищники, реже всеядные или растительноядные (теризинозавры, орнитомимиды). Большинство учёных с недавних пор стали относить к тероподам и современных птиц; таким образом, птицы стали считаться не потомками динозавров, а представителями одной из их групп. Кисть обычно трёхпалая, стопа — четырёхпалая с опорой на 2−4-й пальцы. Тероподы составляли около 37 % всех известных родов нептичьих динозавров.

Эволюционное происхождение перьев можно проследить начиная с синозавроптерикса и Dilong paradoxus, покрытых волокнистым пухом. У каудиптерикса, протархеоптерикса, синорнитозавра и микрораптора можно наблюдать настоящие перья.

Походка тероподов 
Тероподы, в отличие от других групп динозавров, ходили на двух ногах. У двуногих динозавров было три преимущества:
 Они быстрее бегали;
 Дальше видели;
 Передние лапы, не участвующие в движении, были свободными и выполняли другие функции.

В биомеханике крупных теропод вроде тираннозавра имелся существенный недостаток — на большой скорости малейший неверный шаг мог привести к падению, нередко с последующими увечьями. У теропод на передних конечностях имелись длинные когтистые пальцы, которыми они собирали корм или ловили добычу. У тираннозавров — крупных двуногих хищных динозавров — задние конечности были в два раза больше человеческого роста, а передние достигали довольно небольших размеров. Тираннозавры легко обходились без передних лап как при передвижении, так и в процессе кормления. По мнению некоторых учёных, передние лапы служили тираннозаврам опорой, когда они укладывались наземь или спаривались, хотя по большому счёту функции передних лап так и остаются загадкой.

Эволюция и распространение 
Считается, что примерно 230 миллионов лет назад, когда все континенты были объединены в суперконтинент Пангею, древние ящеры стали заселять разные регионы планеты. Тероподы возникли на суперконтиненте Гондвана и позже расселились практически по всей его территории. Также известны находки динозавров триасового периода из Европы и США.

Известно, что к концу триасового периода (около 228−216,5 млн лет) три основных линии динозавров, а именно тероподы, завроподоморфы и птицетазовые были уже хорошо дифференцированы. Остатки ранних теропод, таких как эодромей, были найдены в Южной Америке. Этот примитивный теропод имел пять пальцев на обеих передних и задних конечностях (хотя и со значительно уменьшенным пятым пальцем), в то время как представители более поздней группы теропод — Neotheropoda — имели только три пальца на своих передних конечностях (у некоторых третий палец был рудиментарный) и четыре пальца на ногах.

До недавнего времени стадии более позднего триаса (216−199 миллионов лет назад) были представлены в основном только одной группой целофизоидов, принадлежащей к неотероподам (куда включены целофиз, Segisaurus, Lilensternus и зупайзавр). Эволюционный разрыв между ранними тероподами и неотероподами начал заполняться начиная с 2009 года с описанием новых видов — Tawa и Daemonosaurus. В результате палеонтологических находок было установлено, что тероподы, предки которых жили в Африке, поэтапно мигрировали в Южную, а затем и в Северную Америку, а оттуда в Европу; они перемещались с места на место, как и другие группы животных (к примеру, крокодиломорфы). Эти находки показывают, что уже примерно 215 млн лет назад тероподы заселили территорию современного штата Нью-Мексико — например динозавр тава.

Тероподы были одними из крупнейших хищников юрских и меловых наземных экосистем Северной Америки. В течение поздней юры аллозавроидные тероподы были широко распространены и многочисленны, и вероятно оставались высшими хищниками до середины мелового периода. Начиная с середины-конца мелового периода аллозавроиды исчезли, а тираннозавриды стали доминирующими высшими хищниками.

Систематика

История классификации 
До 1980-х годов всех теропод делили согласно их размерам на две группы:
 Целурозавры (Coelurosauria — пустохвостые ящеры) — маленькие быстрые, птицеподобные (орнитомим, велоцираптор);
 Карнозавры (Carnosauria — плотоядные ящеры) — хищники от больших до гигантских размеров, с крупной головой (тираннозавр, аллозавр).
Ясная картина такого разбиения уже в 1960−1970-х годах начала подвергаться критике, вызываемой находками таких теропод среднего размера как, например, . В результате многие палеонтологи вернулись к предположению, высказанному Фридрихом фон Хюне в 1920-х годах, согласно которому некоторые из форм, ранее причислявшихся к карнозаврам (в том числе тираннозавры), состоят в более близком родстве с некоторыми целурозаврами, чем с другими представителями группы карнозавров. В результате смысл выделения группы Carnosauria оказался под вопросом. Название Carnosauria по-прежнему используется некоторыми учёными в более узком смысле.

Другой вариант классификации теропод — разделение их на самых ранних целофизоид, цератозавров, включавших примитивные формы, и тетануров, более продвинутых птицеподобных представителей.

Согласно определению Даррена Нэша (Darren Naish) в соавторстве с другими учёными, тероподы — наибольшая клада, включающая Allosaurus fragilis (Theropoda), но не Plateosaurus engelhardti (Sauropodomorpha) и Heterodontosaurus tucki (Ornithischia).

Классификация 
 Клада Тероподы (Theropoda)
 Род Daemonosaurus
 Род Eodromaeus
 Род Эораптор (Eoraptor)
 Род Tawa
 Группа Neotheropoda
 Надсемейство Целофизоиды (Coelophysoidea)
 Семейство Целофизиды (Coelophysidae)
 Группа Averostra
 Клада Цератозавры (Ceratosauria)
 Семейство Цератозавриды (Ceratosauridae)
 Семейство Noasauridae
 Семейство Абелизавриды (Abelisauridae)
 Группа Тетануры (Tetanurae)
 Надсемейство Megalosauroidea
 Группа Avetheropoda
 Группа Карнозавры (Carnosauria)
 Группа Целурозавры (Coelurosauria)
 Семейство Компсогнатиды (Compsognathidae)
 Надсемейство Тираннозавроиды (Tyrannosauroidea)
 Клада Maniraptoriformes
 Клада Орнитомимозавры (Ornithomimosauria)
 Клада Манирапторы (Maniraptora)
 Клада Альваресзавры (Alvarezsauria)
 Клада Теризинозавры (Therizinosauria)
 Клада Овирапторозавры (Oviraptorosauria)
 Клада Дейнонихозавры (Deinonychosauria)
 Клада Авиалы (Avialae), вкл. современных птиц (Aves, или Neornithes)

Филогения 
Эволюционные процессы, в результате которых из теропод развились современные птицы, могут быть представлены на следующих кладограммах.

Кладограмма по работе Александра Аверьянова и коллег 2010 года:

Упрощённая кладограмма теропод по работе Кристофа Хендрикса и коллег 2015 года:

Примечания

Ссылки 
 Тероподы на Dino-Millennium.
 PALEOART — Галереи рисунков динозавров (theropoda).
 Многие динозавры-тероподы были травоядными.

 
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем